Schimmelpenninck steht für:

 Schimmelpenninck (Adelsgeschlecht), niederländisches Adelsgeschlecht, ursprünglich aus Duisburg 

Schimmelpenninck ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schimmelpenninck van der Oye (1839–1918), niederländischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Alphert Schimmelpenninck van der Oye (1880–1943), niederländischer Kommunalpolitiker und Sportfunktionär
 Gerrit Schimmelpenninck (1794–1863), niederländischer Politiker und Geschäftsmann
 Gratia Schimmelpenninck van der Oye (1912–2012), niederländische Skirennläuferin
 Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye (1836–1914), niederländischer Militär und Politiker
 Rutger Jan Schimmelpenninck (1761–1825), niederländischer Diplomat und Politiker
 Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis (1821–1893), niederländischer Politiker
 Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (1800–1872), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Schimmelpennink
 Schimmelpfennig